(« En vol » ou « À bord » en anglais) peut faire référence à :

 In Flight, album de George Benson sorti en 1977 ;
 , album d'Alvin Lee sorti en 1978 ;
 , album de Linda Perry sorti en 1996 ;

Voir aussi 
 Inflight